Сан Карлос има више значења:
 Сан Карлос (Аризона), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Сан Карлос (Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Сан Карлос (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Сан Карлос (Венецуела) 
 Сан Карлос (Никарагва)
 Сан Карлос (Колумбија)
 Сан Карлос (Чиле)